Vath ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Vath (1909–1974), deutscher Kaufmann und römisch-katholischer Prälat
 Clara Vath (* ), deutsche Illustratorin
 Joseph Gregory Vath (1918–1987), von 1969 bis 1987 Bischof von Birmingham im US-Bundesstaat Alabama
 Martin Vath (* 1978), deutscher Mixed Martial Arts- und Combat Sambo Kämpfer und Gründer der Alpha Fighters Academy